Federação - Uma forma de organização do Estado

Ou ainda:
Federação dos Planetas Unidos - entidade fictícia da série Star Trek
Federação sindical - associação de sindicatos
Federação desportiva - associação de clubes e associações desportivas
Federalismo libertário - conceito-chave da organização social anarquista

Localidades

Federação (Salvador)

Veja também
Federal

Desambiguação